Kalifornie ( i  California) bylo a je pojmenování pro několik geografických míst především na severoamerickém kontinentu.

 Baja California – jeden z 31 států Mexika
 Baja California Sur – jeden z 31 států Mexika
 Kalifornie – jeden z 50 států USA
 Kalifornský poloostrov
 Kalifornský záliv

Historická pojmenování 
 Kalifornská republika – krátce existující republika v roce 1846
 Kalifornie (historické území) – souhrnné pojmenování oblasti kolem pobřeží Pacifiku na území dnešního Mexika a USA, které bývalo součástí španělského koloniálního místokrálovství Nové Španělsko, později Mexika a USA. V roce 1804 se rozdělilo na dvě části: 
 Dolní Kalifornie ( Baja California,  Lower California) – dnes součást Mexika
 Horní Kalifornie ( Alta California,  Upper California) – dnes součást Spojených států

Jiný význam 
 
 USS California – různé lodě amerického námořnictva
 Mlhovina Kalifornie – mlhovina v souhvězdí Persea

Externí odkazy